Università di Trnava, fondata nel 1635 e trasferita a Budapest nel 1777, oggi Università Loránd Eötvös
 Università di Trnava, fondata nel 1992
 Università dei Santi Cirillo e Metodio di Trnava, fondata nel 1997